The Shadow Theory — двенадцатый студийный альбом американской метал-группы Kamelot, выпущенный 6 апреля 2018 года. Это первый студийный альбом для Йохана Нуньеса, заменившего Кейси Грилло на ударных, который покинул группу 5 февраля 2018 года.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 The Shadow Theory на официальном сайте Kamelot
 

Альбомы Kamelot